Carl Friedrich Schmidt (geòleg),geòleg i també botànic, d'ètnia alemanya en l'Imperi rus (1832-1908) Abreujat com F.Schmidt
 Carl Friedrich Schmidt (botànic), botànic alemany (1811- 1890) Abreujat com C.F. Schmidt